Söderbaum ist der Familienname bzw. ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Caterina Pascual Söderbaum (1962–2015), spanisch-schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Henrik Gustaf Söderbaum (1862–1933), schwedischer Chemiker
 Kristina Söderbaum (1912–2001), schwedische Schauspielerin